Die 1. HNL 2002/03 war die zwölfte Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 24. Juli 2002 und endete am 31. Mai 2003.

Titelverteidiger war NK Zagreb.

Modus 
Im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit wurde diese Saison wieder in einem zweistufigen Format durchgeführt. Die besten zwölf Mannschaften der letzten Spielzeit spielten zunächst eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel. Danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde.

Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden in die Meister- bzw. Abstiegsrunde übernommen. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegationsspiel 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 2002/03 auf RSSSF.org (englisch)
 Croatia 2002/03  bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03